Wudu kan avse

 Wudu, Longnan – stadsdistrikt i Gansu-provinsen, Kina
 Wudu (köping i Kina) – köping i Leshans stad på prefekturnivå, Sichuan-provinsen, Kina
Wudu (islam) – muslimernas religiösa tvagningar